Carl-Maria-von-Weber-Denkmal steht für:
 ein Denkmal in Dresden, Sachsen, siehe Zwinger (Dresden)
 ein Denkmal in Eutin, Schleswig-Holstein, siehe Carl-Maria-von-Weber-Hain
 ein Denkmal in Pokój, Woiwodschaft Oppeln, siehe Pokój